DUSP8 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 11-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 625 амінокислот, а молекулярна маса — 65 827.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, протеїн-фосфатаз. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Білкові рецептори
Фосфатази